Provenzano ist ein italienischer Familienname und bezeichnet:

 Amerigo Provenzano (* 1970), italienischer DJ, siehe Provenzano DJ
 Anthony Provenzano (1917–1988), US-amerikanischer Mafioso der Genovese-Familie
 Bernardo Provenzano (1933–2016), Kopf der Cosa Nostra bis zu seiner Verhaftung 2006
 Carmen Provenzano (1942–2005), kanadischer Politiker
 Christian Provenzano (* 1975), kanadischer Politiker, Neffe von Carmen Provenzano
 Claudio Provenzano (* 1979), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister
 Frankie Provenzano (* 1986), italienischer Rennfahrer
 Lucas Provenzano de Deus (* 1987), brasilianischer Volleyballspieler